Хамра:
 Хамра — национальный парк на севере провинции Даларна и на северо-западе провинции Евлеборг в Швеции.
 Хамра — населенный пункт в Израиле.
 Хамра — город в Омане.
 Хамра — село в Ленском районе Якутии.
 Хамра — река в Западной Сахаре.
 Хамра — река в Якутии.